Mantenimento della pace
 Peacekeeping